Law and Disorder (1940), een film van David MacDonald
Law and Disorder (1958), een film van Charles Crichton
Law and Disorder (1974), een film van Ivan Passer
Law and Disorder (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210